Kabyle bezeichnet

 das in Algerien lebende Berbervolk der Kabylen
 die antike Stadt Kabyle, heute den bulgarischen Ort Kabile